Александр Николаевич Киселёв (30 января 1962, Ленинград) — генеральный директор ФГУП «Почта России» с 2009 года по 19 апреля 2013 года, президент Национальной ассоциации участников электронной торговли.

Биография 
 1984 — окончил восточный факультет ЛГУ (отделение Японии) по специальности «востоковед-историк».
 1984—1991 — работал в системе Академии наук СССР, исполкомах Ленинградского горсовета и Ленинградского облсовета.
 1991—1995 — на руководящих должностях в компании «DHL-International» в региональном отделении «Россия и СНГ».
 1995—1998 — руководитель регионального отделения компании «Energizer» в Санкт-Петербурге.
 1999—2000 — генеральный директор ЗАО «Нева-пресс».
 2000—2002 — заместитель министра связи и информатизации РФ.
 2002—2004 — первый заместитель министра связи и информатизации РФ.
 2004—2006 — помощник министра информационных технологий и связи РФ.
 В феврале 2004 года был избран президентом НАУЭТ.
 2006—2009 — генеральный директор ОАО «Связьинвест».
 С 2004 — президент Национальной ассоциации участников электронной торговли.
 2009—2013 — генеральный директор ФГУП «Почта России».

Почта России 
 В Министерстве связи курировал работу почты.
 12 февраля 2009 года назначен исполняющим обязанности генерального директора ФГУП «Почта России».
 11 марта 2009 года назначен генеральным директором ФГУП «Почта России».
 В интервью газете «Коммерсантъ» заявил о намерении начать процесс акционирования предприятия.

Личное 
 Владеет японским, китайским и английским языками.
 Женат. Имеет пятерых детей.

Награды 
 Орден Дружбы Республики Южная Осетия (2012) — за вклад в восстановление почтовой связи в республике.

Примечания

Ссылки 

 «Личное дело» на сайте газеты «Коммерсантъ».
 Информация о назначении и биографическая справка на сайте ФГУП «Почта России».

Выпускники восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Персоналии:Почта России